Az OTP Jelzálogbank az OTP Bank Nyrt. leányvállalataként 2002-ben kezdte meg működését részvénytársaság formában. Jelzáloghitelek nyújtásával, ingatlanfedezetek hitelbiztosítéki-érték megállapításával és a jelzáloglevelek forgalomba hozatalával foglalkozik. Hiteltermékei között szerepelnek piaci kamatozású és államilag támogatott lakáshitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek. A Jelzálogbank 2007 óta folyósítja hiteleit saját forrásból, 2014 óta pedig az OTP Bank mint közvetítő jár el az ingatlanhitelek kihelyezésében. A Magyarországon jelenleg öt jelzáloghitelintézet közül piacvezető pozícióban van. 

A 2016-os évben a teljes folyósított hitelállományának 52,9%-a piaci kamatozású forinthitel, 34%-a támogatott lakáshitel, míg 13,1% szabad felhasználású jelzáloghitel volt.

Kereskedelmi bankok